Ирты́шское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Омская область 
 Иртышское сельское поселение — входит в Омский район
 Иртышское сельское поселение — входит в Черлакский район